İşler ist der Familienname folgender Personen:

 Cenk İşler (* 1974), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Emrullah İşler (* 1960), türkischer Theologe und Politiker

Siehe auch:
 Isler